Александр (Аца) Николич (; 28 октября 1924, Сараево, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 12 марта 2000) — югославский баскетболист и баскетбольный тренер, член Зала славы баскетбола (с 1998 года) и Зала славы ФИБА (с 2007 года), член списка 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги. В качестве игрока — трёхкратный чемпион Югославии. Как тренер сборной СФРЮ — чемпион мира 1978 года и чемпион Европы 1977 года, призёр чемпионатов мира и Европы в 1961—1965 годах. На клубном уровне трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов и двукратный обладатель Межконтинентального кубка с «Иньисом» (Варезе), обладатель Кубка обладателей кубков с «Црвеной звездой», чемпион и обладатель Кубков Югославии и Италии.

Биография 
Александр Николич родился в 1924 году в Сараеве в семье зажиточного предпринимателя. Когда Александр был ещё ребёнком, Николичи перебрались в Белград. Там в годы немецкой оккупации Аца (распространённая в Югославии уменьшительная форма имени Александр) начал играть в баскетбол, с 1945 года выступая за белградский «Партизан», а в 1946 году появившись в первом послевоенном составе сборной Югославии (всего он провёл за сборную 10 игр на позиции разыгрывающего защитника).

До 1946 года Николич изучал медицину в Белградском университете, но затем сосредоточился на баскетболе. В 1947—1949 годах он трижды становился чемпионом Югославии, однако достаточно рано заинтересовался тренерской работой. После чемпионата Европы 1953 года Николич был назначен тренером сборной. Дебютным для него турниром в этом качестве стал чемпионат мира в Бразилии в следующем году, и он оставался на этом посту до 1966 года. Именно с ним югославская сборная завоевала первые медали в своей истории — серебро чемпионата Европы 1961 года и бронза два года спустя, а также закончила на шестом месте олимпийский турнир 1960 года. В 1963 году югославы стали вице-чемпионами мира (после побед над командами СССР и США), а через год снова заняли второе место на чемпионате Европы. Параллельно, тренируя клуб «ОКК Белград», Николич завоевал с ним Кубок Югославии в 1962 году и чемпионское звание год спустя.

В 1963 году югославская баскетбольная федерация направила Николича в США на полугодичную стажировку. Изучив «другой баскетбол», Николич постепенно начал внедрять его идеи у себя на родине. В 1965 году, расставшись со сборной, он занял пост тренера итальянского клуба «Петрарка» из Падуи. Команда со скромным бюджетом под его руководством и при помощи американского легионера Дага Мо на равных боролась с двумя лидерами итальянского баскетбола — «Иньисом» (Варезе) и «Сименталем» (Милан) — и в итоге заняла третье место в национальном чемпионате с балансом побед и поражений 16:6 (в том числе 10:1 на домашней площадке). Второй сезон с «Петраркой» был менее удачен — 10 место, но в 1969 году место тренера Николичу предложил уже клуб из Варезе, намеревавшийся, имея в составе Дино Менегина и Маноло Рагу, бороться за Кубке европейских чемпионов. Команда выиграла итальянскую лигу с балансом 20:2, а в Кубке чемпионов нанесла в полуфинале поражение мадридскому «Реалу» (выиграв и дома, и в гостях), а в финале — московскому ЦСКА, победив в третьей, решающей встрече.

За следующие три сезона «Иньис» под руководством Николича ещё по два раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также Кубок европейских чемпионов (после побед над «Югопластикой» в 1972 и над ЦСКА в 1973 году). На счету итальянской команды было также две победы в Межконтинентальном кубке — в 1970 и 1973 годах.

Сезон 1973/1974 Николич провёл на родине, с «Црвеной звездой», и привёл югославский клуб к победе в Кубке обладателей кубков, обыграв в финале «Спартак» (Брно). После двух лет в качестве тренера болонского «Фортитудо» он вернулся в сборную Югославии. В 1977 и 1978 годах Николич привёл национальную команду к двум золотым медалям — чемпионата Европы 1977 года и чемпионата мира 1978 года, оба раза после побед в финале над сборной СССР под руководством Александра Гомельского. Финал чемпионата мира в Маниле югославы выиграли на одно очко после дополнительного времени.

После этого, ко всеобщему удивлению, Николич ушёл из сборной в «Борац» (Чачак) — клуб с богатыми традициями, на тот момент не обладавший, однако, составом, который соответствовал бы тренерскому уровню Николича. Он вывел эту команду в Кубок Корача, а также успел поработать в ней с молодым защитником Желько Обрадовичем. После этого до середины 1980-х годов Николич тренировал в Италии, а во второй половине десятилетия и начале 1990-х выступал консультантом тренерского штаба сначала в Милане (с Богданом Таневичем), затем в «Югопластике» (с Божидаром Мальковичем) и, наконец, в белградском «Партизане» (в дебютный сезон Обрадовича в качестве тренера в 1991/1992 годах). За годы его работы консультантом «Югопластика» и «Партизан» четыре года подряд завоевали Кубок европейских чемпионов.

Александр Николич умер в марте 2000 года. Он похоронен на Аллее почётных граждан в Белграде.

Тренерская доктрина и приёмы 
Николича, прозванного «Профессором», обычно оценивают как отца югославской баскетбольной школы. Он не только привёл сборную СФРЮ к её первым наградам на первенствах континента и мира, но и на регулярной основе консультировал других тренеров, как в вопросах игровой тактики, так и в теме развития молодых талантов. Многие сербские тренеры следующего поколения были воспитанниками семинаров Николича.

Как тренер, Николич был убеждён в ключевой роли защиты («побеждает не та команда, которая наберёт больше очков, а та, которая пропустит меньше») и выступал против ранней или излишней специализации игроков. Он также смело использовал молодых игроков в матчах с небольшой разницей в очках, так как полагал, что в этой ситуации их потенциал раскрывается лучше, чем при большом отрыве. Со стажировки в США в 1960-е годы он привёз приёмы, в дальнейшем внедрявшиеся им в игру своих команд, в том числе зонный прессинг и более активное использование всего тела. Характерными приёмами из его тренерского арсенала, которым пытались подражать коллеги, были слаженная командная игра с комбинациями, в которых участвовали все пять игроков на площадке, быстрые прорывы по флангу, защита «глаза-рука-грудь». Тренировки в командах Николича были изматывающими, он резко критиковал своих игроков и деланно выражал сомнения в их способностях («Когда я прекращу исправлять твои ошибки, это будет значить, что я в тебя больше не верю»). Американец Боб Морс, игравший у Николича в «Иньисе», вспоминал его «фундаментальный подход» к вопросам защиты, отработку взаимных подстраховок и быстрых возвратов в оборону, а также разборы сильных и слабых сторон игроков противника, которым тренер уделял больше часа в субботу перед игрой.

Награды и звания 
 Командные
Список званий приводится по сайту Зала славы ФИБА
 Чемпион мира 1978 года со сборной СФРЮ
 Вице-чемпион мира 1963 года со сборной СФРЮ
 Чемпион Европы 1977 года со сборной СФРЮ
 Вице-чемпион Европы 1961 и 1965 годов со сборной СФРЮ
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1963 года со сборной СФРЮ
 Трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1970, 1972, 1973) с «Иньисом» (Варезе)
 Двукратный обладатель Межконтинентального кубка (1970, 1973) с «Иньисом»
 Обладатель Кубка обладателей кубков (1974) с «Црвеной звездой»
 Трёхкратный чемпион Италии (1970, 1972, 1973) и трёхкратный обладатель Кубка Италии (1970, 1971, 1973)
 Чемпион Югославии (1963) и обладатель Кубка Югославии (1962)
 Личные
 Тренер года в Европе (1966, 1976)
 Орден ФИБА «За заслуги» (1995)
 Член Зала славы баскетбола (1998) и Зала славы ФИБА (2007)
 Включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги (2008)
 В 2016 году в честь Александра Николича переименован дворец спорта «Пионир».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль  на сайте Зала славы ФИБА

Баскетболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по баскетболу
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Црвена звезда»
Разыгрывающие защитники
Баскетбольные тренеры Югославии
Тренеры мужской сборной Югославии по баскетболу
Тренеры БК «Партизан»
Тренеры БК «Варезе»
Тренеры БК «Црвена звезда»
Тренеры БК «Фортитудо»
Тренеры БК «Виртус» Болонья
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Члены Зала славы баскетбола
Похороненные на Новом кладбище (Белград)